Roilianka puede referirse a:

Roilianka, localidad del Raión de Sarata en el óblast de Odesa (Ucrania).
Roilianka, localidad del Raión de Tatarbunary en el óblast de Odesa (Ucrania).